Список мусульманских династий.

Литература 
 Стэнли Лэн-Пуль. Мусульманские династии. Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями. — М.: Восточная литература, 2004.

Ссылки 
 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДИНАСТИЙ // Руниверс.